Uma campanha de vacinação remete a um esforço adotado para a erradicação de uma ou mais doenças que assolam uma determinada região, ou a fim simplesmente de preservar uma erradicação já obtida. Contudo, são relatados indícios de algumas campanhas tenham se aproveitado para a esterilização da população, principalmente as realizadas em países subdesenvolvidos, como a Nigéria e a Mongólia por exemplo. Suas variantes podem causar problemas reprodutivos, psiquiátricos, autismo insônia e em alguns casos a morte.

Ligações externas
 

Vacinação